Warren Brown (1978-), acteur britannique ;
 Warren Brown (1965-), dessinateur et présentateur australien ;
 Warren R. Brown (?-), astronome américain ;